Alter Kirchturm steht für
Alter Kirchturm (Büderich), Nordrhein-Westfalen
 Alter Kirchturm (Dillhausen), Hessen
Alter Kirchturm (Golzheim), Nordrhein-Westfalen 
Alter Kirchturm (Gruiten), Nordrhein-Westfalen 
 Alter Kirchturm (Tawern), Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
Alter Turm